Heinrich Arnoldi ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Arnoldi (Chronist) (auch Henricus Arnoldi; 1407–1487), deutscher Kartäuserprior und Chronist 
 Heinrich Arnoldi (Kaufmann) (1813–1882), deutscher Kaufmann und Pomologe 

Siehe auch:
 Henricus Arnoldi (1575–1637), niederländischer Geistlicher